Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, прошедшее с 16 по 22 марта в Нови-Саде (Сербия) и с 22 по 28 марта 2015 года в Таллине (Эстония) . По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборная Австралии пришла из третьего дивизиона, сборная Польши пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года. 
В группе А второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Джордже Фазекас
  Йенс Кристиан Грегерсен
  Валентин Ласкар
  Андрей Шрубок

Линейные судьи
  Маркус Хёфер
  Каролис Янусаускас
  Тойво Тилку
  Марис Локанс
  Томас Нордберг Петтерсен
  Адриан Космин Топарчеану
  Эмиль Вернстрём

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Владимир Бабич
  Александр Говорун
  Рамон Стеркенс
  Милан Жрнич

Линейные судьи
  Урош Алексич
  Ваня Белич
  Тибор Фазекас
  Мерген Кайдаров
  Стеф Остерлинг
  Мартин Шмрек
  Лучезар Стоянов

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Лука Валеншич
 Защитник:  Патрик Всоль
 Нападающий:  Ли Джухён

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ренато Платужич
  Никита Козырев
  Гленн Биллинг
  Ан Джаэн
  Гус ван Нес
  Патрик Всоль

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Алехандро Ренесес
 Защитник:  Тихамер Дьорфи
 Нападающий:  Лазар Лестарич

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Арно Рамет
  Ин Руди
  Силард Рокай
  Линден Лодж
  Ориоль Рубио
  Юг Митич

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Март 2015 года
Спорт в Эстонии в 2015 году
Спорт в Сербии в 2015 году
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Сербии
Чемпионаты мира в Эстонии